Superman: The Man of Steel est une série de comics Superman mensuelle parue de 1991 à 2003.

Ce titre peut également désigner :
Superman: The Man of Steel, un jeu vidéo de 1989.
  The Man of Steel, un jeu vidéo de 1992 sur Mega Drive.
Superman: The Man of Steel, un jeu vidéo de 1993 sur Master System.
Superman: The Man of Steel, un jeu vidéo de 2002 sur Xbox.

Voir aussi 
Superman (homonymie)
Man of Steel (homonymie)